Кубок Лібертадорес 2019 — 60-й розіграш головного клубного футбольного турніру Південноамериканської конфедерації футбола (КОНМЕБОЛ).  Фламенгу вдруге здобув титул переможця турніру.

Розклад матчів

Кваліфікаційні раунди

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|23/30 січня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|24/30 січня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|24/31 січня 2019

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|5/12 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|6/13 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|6/14 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|7/13 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|7/14 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|8/15 лютого 2019

|}
* - команді гостей була зарахована технічна поразка 3-0 за участь у матчі незаявленого гравця Себастьяна Переса.

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|20/27 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|21/28 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|22 лютого/1 березня 2019

|}

Дві найкращі команди серед тих, які поступились у третьому раунді, проходять до другого раунду Південноамериканського кубка 2019

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|24/31 липня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|25 липня/1 серпня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|26 липня/2 серпня 2019

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|21/28 серпня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|22/29 серпня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|23/30 серпня 2019

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|2/23 жовтня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/24 жовтня 2019

|}

Фінал

Див. також 
 Південноамериканський кубок 2019

Посилання 
 Кубок Лібертадорес 2019 , CONMEBOL.com 
 Кубок Лібертадорес на soccerway

2019
2019 у футболі
2019 у південноамериканському спорті